Schaffer steht für:
 Schaffer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schaffer, historisch Vermögensverwalter, siehe Meier
 Schaffer, Vorsitzender einer Versammlung (norddeutsch, frühneuzeitlich), siehe Regimentsholz
 Schaffer, Ausrichter einer Schaffermahlzeit

Siehe auch:
 Schafferer
 Schaffner
 Shaffer
 Schafer